Le Souffleur steht für folgende geografische Objekte:
 Le Souffleur (Antarktika)
 Le Souffleur (La Réunion)

Filmtitel:
 Le Souffleur (1996), von Michael Viger 
 Le Souffleur (2005), von Guillaume Pixie